Бродов — фамилия; имеет женскую форму Бродова. Может также выступать в роли топонима.
 Бродов, Василий Васильевич (1912—1996) — советский и российский учёный-индолог, профессор философии МГУ, участник Великой Отечественной войны.
 Бродов, Евель Львович (1894—1937) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Бродов, Юрий Миронович (1943—2022) — советский и российский учёный-энергетик.

Топоним 
 Бродов — село, входит в Оженинский сельский совет Острожского района Ровненской области Украины.